Dale Mitchell (né le  à Etobicoke, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Generals d'Oshawa || LHO ||65 ||20 ||23 ||43 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Generals d'Oshawa || LHO ||67 ||43 ||37 ||80 ||81 ||9 ||1 ||4 ||5 ||12
|-
|2007-2008 || Generals d'Oshawa || LHO ||63 ||24 ||36 ||60 ||79 ||15 ||10 ||6 ||16 ||23
|-
|2007-2008 || Marlies de Toronto || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 || Spitfires de Windsor || LHO ||66 ||33 ||35 ||68 ||87 ||20 ||14 ||15 ||29 ||24
|-
|2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH ||9 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Spitfires de Windsor || LHO ||32 ||16 ||27 ||43 ||44 ||19 ||7 ||10 ||17 ||16
|-
|2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH ||49 ||5 ||8 ||13 ||29 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Royals de Reading || ECHL ||5 ||2 ||2 ||4 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Royals de Reading || ECHL ||35 ||16 ||15 ||31 ||47 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2  
|-
|2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-  
|2012-2013 || Dornbirner EC || EBEL ||52 ||13 ||26 ||39 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Bulls de San Francisco || ECHL ||25 ||11 ||12 ||23 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||25 || 8 || 14 || 22 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 ||4

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Dornbirner EC
Joueur des Bulls de San Francisco
Attaquant de hockey sur glace